Серге́й Про́хоров:
 Прохоров, Сергей Александрович (1909—?) — советский дирижёр и педагог, работавший в Таллине и Ленинграде.
 Прохоров, Сергей Анатольевич (род. 1956) — советский и российский художник и учёный.
 Прохоров, Сергей Антонович (род. 1947) — советский и российский специалист по искусственному интеллекту.
 Прохоров, Сергей Дмитриевич (1870—1953) — русский генерал, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Прохоров, Сергей Евгеньевич (1899—1967) — генерал-майор артиллерии.